Парамоновский сельсовет

Курганская область 
 Парамоновский сельсовет Альменевского района (упразднён в 2021 году)

Московская губерния / Московская область 
 Парамоновский сельсовет в составе
 Деденевской волости Дмитровского уезда Московской губернии (1918—1929)
 Дмитровского района Московской области (1929—1935, 1939—1958)
 в составе Московского округа (1929)
 Коммунистического района Московской области (1935—1939)

Орловская область 
 Парамоновский сельсовет Корсаковского района

Ростовская область 
 Парамоновский сельсовет Морозовского района (упразднён в 2005 году с преобразованием сельсоветов в сельские поселения)